Дмитрий Иванович Кастальский (, Дмитров — , Москва) — русский богослов, православный священнослужитель, протоиерей в Москве, отец композитора А. Д. Кастальского.

Биография 
Родился в семье диакона Введенской церкви г. Дмитрова Ивана Егоровича Данилевского.

Учился в Вифанской духовной семинарии и Московской духовной академии (МДА).

Степень магистра богословия получил за работу «О домашнем употреблении Библии у славян».

В 1844—1848 гг. преподавал в Казанской духовной академии патрологию и греческий язык . С 1848 г. преподавал патрологию, логику, психологию, латинский и немецкий языки в Московской духовной семинарии. Преподавал Закон Божий в Константиновском межевом институте, Императорском высшем техническом училище, Филаретовском епархиальном училище. Был настоятелем церквей при семинарии, в училищах, а также в Петропавловской в Басманной церкви.

В конце жизни был настоятелем Казанского собора на Красной площади.

Приобрёл известность как богослов, церковный историк и проповедник. Напечатал ряд статей в духовных журналах и книгу «О богослужении» (, 1874; 2 изд. 1880).

Награждён орденами Св. Владимира 3-й и 4-й степеней. Причислен к потомственному дворянству.

Похоронен на Миусском кладбище.

Семья 
Брат  —  протоиерей Афинский, Платон Иванович (1816  — 1874).

Жена — Ольга Семёновна Грузова (1830 — после 1870) — дочь московского протоиерея, окончила Александровский институт с серебряной медалью.

Дети:

 Всеволод (1851—?) — инженер, занимался устройством канализации в Москве
 Николай (1852—?) — инженер. Его правнук — Михаил Васильевич Уржумцев
 Владимир (1854—?)
 Александр (1856—1926) — композитор, хоровой дирижёр, фольклорист, музыковед, педагог
 Анна (1867—1943) — замужем за В. И. Богословским, сыном однокашника Кастальского по академии И. М. Богословского-Платонова
 Екатерина (1864—1899) — врач 
 Сергей (1866—?) — инженер
 Семён (1872—?)

Примечания

Литература

Ссылки 

Выпускники Вифанской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Магистры богословия
Преподаватели Казанской духовной академии
Преподаватели Московской духовной семинарии
Преподаватели Императорского технического училища
Преподаватели Константиновского межевого института
Протоиереи Русской православной церкви
Похороненные на Миусском кладбище